

Personnalités 

 François Logerot (1825-1913), général et homme politique français, ministre de la Guerre ;
 François Logerot (né en 1936), magistrat français ;
 Gabrielle Logerot dite Gabrielle Réval (1869-1938), romancière et essayiste française ;
 Stéphane Logerot (né en 1982), joueur français de rugby à XV.